RTS peut faire référence à :

Média 
 Radio télévision suisse, une unité d'entreprise de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
 RTS Un, une chaîne de télévision suisse
 RTS Deux, une chaîne de télévision suisse
 Red Telesistema del Ecuador, chaîne de télévision de l'Équateur
 Radiodiffusion télévision sénégalaise groupe audiovisuel de service public sénégalais
 RTS 1, une chaîne de télévision sénégalaise
 RTS 2, une chaîne de télévision sénégalaise
 Radio télévision de Serbie, groupe audiovisuel de service public serbe

Autres 
 RTS (), un jeu de stratégie en temps réel,
 RTS, une bourse de valeurs basé à Moscou.
 Rotterdam Termination Source, groupe néerlandais de techno hardcore.
 RTS (), un signal de contrôle de flux en communication série asynchrone RS-232 (informatique).
 Régiment de tirailleurs sénégalais, une ancienne formation militaire française.